Цырендулма Цыреновна Дондого́й(; 1932—2008) — бурятская поэтесса, журналист, член Союза писателей СССР, член Союза журналистов СССР, Заслуженный работник культуры Бурятии и России.

Биография 

Родилась 21 декабря 1932 года в селе Сосновоозёрское Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР. Свои первые стихи Цырендулма написала еще в 3-м классе. 

Окончила педагогическое училище в Улан-Удэ, работала учителем в улусе Аргада Курумканского района Бурятии. 

После учёбы в Бурятском государственном педагогическом институте имени Доржи Банзарова работала в школах улусов Исинга и Усть-Эгита родного района. 

В 1954 году Цырендулма начинает профессионально заниматься журналистикой. Работала в редакции газеты «Буряад үнэн». Была секретарем Международной ассоциации детских писателей монголоязычных народов.

Творчество 

Всерьёз литературным творчеством Цырендулма Дондогой начала заниматься еще в годы учебы педагогическом училище. Первая книга стихов «Песни бурятки» вышла на бурятском языке в 1962 году.

Ее перу принадлежат более 10 поэтических сборников: 
«Эхэ тухай поэмэ» (Поэма о матери) (1966)
«Эсэгэдээ бэшэг» (Письмо к отцу) (1969)
«Патанханай бэшэг» (Рисунки Патанхана) (1972)
«Уянгын дэбтэр» (Тетрадь лирики) (1975)
«Лёнхобын дэльбэнүүд» (Лепестки лотоса) (1978)
«Эхэнэрэй үреэл» (Благословление женщины) (1984)
«Шулуудай тарни» (Заклинание камней) (1989)
«Энээхэн ногоон дэлхэй дээрэ» (На этой зеленой земле) (2002)
В русском переводе вышли сборники стихов и поэм «Песня о матери» (1973), «Я помню» (2004). 

Кроме стихов Дондогой написала сборник прозы «Эдир наһандаа айлшалбаб» (В гостях у моей юности) (1971), получивший широкий отклик в прессе.

Перевела на бурятский язык книги русских, советских и иностранных классиков. Будучи студенткой вуза в 1960 году перевела поэмы Сергея Михалкова «Дядя Стёпа». Среди ее переводов такие произведения, как «Домик в Коломне» Пушкина, трагедия Шекспира «Гамлет», «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, стихи Лермонтова, Ахматовой, Леси Украинки, Пабло Неруды, Д. Нацагдоржа, а также сборники поэм и сказок Маршака «Рассеянный с улицы Бассейной» («Матархай үлсын Мартамхай»). 

Также делала переводы со старомонгольского письма на бурятский язык.

Награды и звания 

Орден Почета
Заслуженный работник культуры Бурятии
Заслуженный работник культуры России
Лауреат премии Союза журналистов Бурятии им. Ярослава Гашека

Примечания

Ссылки 

Богата земля Еравнинская талантами
Лирика Цырендулмы Дондогой
Цырен-Дулма Дондогой
ХОЛЫН ХАРГЫДА
ЛИРИКА ЦЫРЕНДУЛМЫ ДОНДОГОИ:ЭТНОПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Родившиеся в Еравнинском районе
Поэты СССР
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Бурятия
Писатели Бурятии
Выпускники Бурятского государственного университета